La saison 2012 du Championnat de Corée du Sud de football est la  de la première division sud-coréenne à poule unique, la K-League. 

Le championnat connaît de sérieux changements par rapport aux saisons précédentes. Tout d'abord, la mise en place d'une deuxième division à partir de la saison 2013 ajoute un enjeu important (jusqu'ici inexistant) en bas du classement puisque les deux derniers seront relégués en fin de saison. Ensuite, dans le déroulement du championnat, à l'issue de la phase régulière (matchs aller-retour entre toutes les équipes), les seize formations sont réparties en deux poules de huit (les huit premiers dans une poule pour le titre, les huit derniers dans la poule de relégation). Les deux moins bonnes équipes à l'issue de la saison sont reléguées en deuxième division.

C'est le club du FC Seoul qui est sacré à l'issue de la saison après avoir terminé en tête de la poule pour le titre, avec dix-sept points d'avance sur le tenant du titre, Jeonbuk Hyundai Motors et dix-neuf sur Pohang Steelers. C'est le cinquième titre de champion de Corée du Sud de l'histoire du club.

Les clubs participants

Qualifications continentales 
Quatre clubs obtiennent directement leur place en Ligue des champions de l'AFC 2013 : les trois premiers de phase régulière et le vainqueur de la Coupe de Corée du Sud. Les quatre clubs accèdent directement à la phase de groupes de la compétition.

Compétition 
Le barème utilisé pour déterminer le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club de Sangju Sangmu Phoenix déclare forfait à l'issue de la  : l'ensemble de ses rencontres dans le cadre de la seconde phase sont données perdues sur tapis vert (score 0-2).

Matchs

Première phase 

|}

Seconde phase 

|
Poule de relégation :

|}
|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Corée du Sud de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Corée du Sud de football
Corée du Sud
Sport en Corée du Sud en 2012